Příjmení Šklovskij () má více nositelů:

 Grigorij Lvovič Šklovskij (1875–1937), běloruský bolševik, od roku 1898 člen RSDRP
 Jevgenij Alexandrovič Šklovskij (* 1954), ruský spisovatel
 Josif Samuilovič Šklovskij (1916–1985), sovětský astronom a astrofyzik
 Viktor Borisovič Šklovskij (1893–1984), sovětský spisovatel, filmový scenárista a kritik

Externí odkazy